Plaisant ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Plaisant (* 1957), französische Informatikerin und Ingenieurin
 Elisa Plaisant (* 1981), italienische Synchronschwimmerin
 Sylvie Plaisant (* 1972), französische Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Pleasant